Les Centres d’histoire familiale (CHF) sont des annexes de la Bibliothèque d'histoire familiale de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours à Salt Lake City. Les plus de  dans 88 pays constituent des ressources pour l'étude de l'histoire de la famille  utilisé par des milliers d’utilisateurs chaque semaine. 

Les Centres d'histoire familiale varient en taille, en horaires et personnel disponibles.

Histoire  
Le premier Centre d'histoire de la famille, alors nommé branche de la bibliothèque généalogique, a été organisée à la Bibliothèque Harold B. Lee, sur le campus de l’Université Brigham Young, en . 

L’organisation des Centres d'histoire de la famille de Mesa en Arizona, Logan en Utah, Cardston en Alberta et Oakland en Californie, a été annoncée lors de la Conférence Générale d’. 

Les Centres d'histoire de la famille ont été placés sous la direction générale de . 
En , il y avait 29 Centres d’histoire de la famille et en 1968, 75.
En 1987, ces institutions ont été renommées «Centres d'histoire familiale."
En , il y a  d'histoire familiale dans le monde"

Références

Voir aussi

Articles connexes
 Histoire familiale
 Société généalogique d'Utah
 Bibliothèque d'histoire familiale
 FamilySearch

Bibliographie 
 Allen, James B.; Jessie L. Embry; Kahlile B. Mehr. Hearts Turned to the Fathers: A History of the Genealogical Society of Utah. Provo: BYU Studies, 1995.

Liens externes
 Localiser un centre près de chez soi

Organisation de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours
Recherche généalogique en France
Source généalogique dans les pays non francophones
Recherche généalogique aux États-Unis